Кобизєв — прізвище.

Чоловіча форма прізвища:
  (1841—1890) — російський купець й промисловець, засновник «Товариства кісткообпалювальних заводів», спадковий почесний громадянин.
 Кобизєв Григорій Михайлович (1902—1941) — діяч органів державної безпеки СРСР.

Жіноча форма прізвища:
 Кобизєва Клавдія Семенівна (1905—1995) — народний художник Молдавської РСР.